Chémery is een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher (regio Centre-Val de Loire) en telt 877 inwoners (2004). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Blois.

Geografie 
De oppervlakte van Chémery bedraagt 33,7 km², de bevolkingsdichtheid is 26,0 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie ook 
 Kasteel van Chémery

Externe links